Леонардо () — может означать:

Персоналии

Известные по имени 
 Леонардо I Токко — граф Кефалинии и Закинфа с 1357 года, а позже правитель Итаки, Лефкаса и Войницы.
 Леонардо III Токко — последний правитель Эпирского царства и граф Кефалинии и Закинфа с 1448 по 1479 годы.
 Леонардо Горецкий — польский дворянин, автор написанной на латинском языке утраченной «Истории Польши» в 20 т.
 Леонардо Ди Каприо — американский актёр и продюсер.
 Леонардо — бразильский футболист и тренер.
 Леонардо (род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник.
 
 Пиньейро да Консейсан, Леонардо (более известен как Лео Пеле, род. 1996) — бразильский футболист, защитник.

Фамилия 
 Леонардо, Джованни ди Бона (1542—1587) — итальянский шахматист, один из первых европейских мастеров.
 Леонардо, Рамос Дос Сантос (род. 1992) — бразильский футболист.
 Леонардо, Раффаэлло (род. 1973) — итальянский гребец.
 Леонардо, Хосе (1601—1652) — испанский художник.
 Леонардо де Архенсола, Бартоломе (1562—1631) — испанский писатель и поэт, историк, младший брат Луперсио.
 Леонардо де Архенсола, Луперсио (1559—1613) — испанский писатель и поэт, историк, государственный деятель.

Псевдоним 
 Леонардо Фавио — аргентинский певец, актёр, кинорежиссёр.

Персонаж 
 Леонардо — персонаж комиксов, мультсериалов и фильмов серии «Черепашки-ниндзя».

Топоним 
 Леонардо-Браво — муниципалитет в Мексике.
  — 55-этажный многофункциональный комплекс в Сэндтоне, Йоханнесбург, Южная Африка.
  — музей науки и искусства, расположенный в центре города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

СМИ, искусство 
 «» — рассказ, написанный на русском языке Владимиром Набоковым в Берлине летом 1933 года.
 «Леонардо» — художественный фильм 1993 года (Грузия).
 «Леонардо» — российское издательство (Санкт-Петербург).
 «Леонардо» — российский мюзикл 2011 года.

См. также 
 «Леонардо» — название одного из Многоцелевых модулей снабжения МКС, используется в качестве одного из долговременных складских блоков станции.
 (3000) Леонардо — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу B.
 Международная Леонардо-премия
 Леонардо да Винчи (значения)

Примечания